La Svenska Cupen damer (in italiano: Coppa di Svezia donne o Coppa di Svezia femminile) è la coppa nazionale di calcio femminile svedese. La corrispondente versione maschile del torneo è la Svenska Cupen.

Turni e squadre 
 Primo turno – 80 squadre (squadre di Division 1 e inferiore)
 Secondo turno – 40 squadre
 Terzo turno – 32 squadre (squadre rimanenti dai primi due turni + Damallsvenskan)
 Quarto turno – 16 squadre
 Quinto turno – quarti di finale
 Sesto turno – semifinali
 Settimo turno – finale

Albo d'oro 
Le squadre vincitrici, ordinate per anno, sono:

Statistiche

Vittorie per squadra

Note

Voci correlate 
 Damallsvenskan
 Svenska Cupen

Collegamenti esterni 
 

Coppa di Svezia
Competizioni calcistiche femminili svedesi
Svezia